

Нью-Касл — місто, штат Колорадо
 Нью-Касл — місто, штат Делавер
 Нью-Касл — місто, штат Індіана
 Нью-Касл — місто, штат Кентуккі
 Нью-Касл — місто, штат Нью-Гемпшир
 Нью-Касл — місто, штат Нью-Йорк
 Нью-Касл — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Касл — місто, штат Вірджинія
 Нью-Касл Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія